Жан-Батист Бессьер (; , Прейсак (департамент Ло) — , Риппах (между Фельсом и Лютценом, Саксония)) — один из Маршалов Империи при Наполеоне I (с 19 мая 1804 года), командующий конной гвардией Наполеона, герцог Истрийский (28 мая 1809 года). Его младший брат, Бертран, дослужился до звания генерала.

Биография 

Жан-Батист Бессьер родился 6 августа 1768 года в Прейсаке в семье хирурга. Был отдан в Монпелье для обучения врачебному делу, но из-за материальных затруднений в семье был вынужден вернуться домой и работать так же, как и отец, цирюльником.

После революции 1789 года вступил в Конституционную гвардию Людовика XVI, а после её расформирования в 1792 году — в Национальную гвардию. В том же 1792 году записался добровольцем в Пиренейский легион и принял участие в боях в Испании.

В 1794 году был назначен капитаном конно-егерского полка.

В 1796 году был переведён в Итальянскую армию под командованием Наполеона Бонапарта. Своими подвигами обратил на себя внимание командующего и был назначен одним из командиров гидов — охраны Бонапарта, прообраза будущей императорской гвардии.

В 1798—1799 годах принял участие в Египетском и Сирийском походах.

В перевороте 18 брюмера Бессьер обеспечивал личную охрану Бонапарта и за это был назначен заместителем командующего Консульской гвардии.

В 1800 году в битве при Маренго под конец дня возглавил блестящую атаку кавалерии, хотя исход атаки и не стал решающим, на что рассчитывал Наполеон. Спустя месяц получил звание бригадного генерала.

В 1801 году, после назначения Бонапарта Первым Консулом — командующий Консульской гвардией. В сентябре 1802 года он уже дивизионный генерал. 19 мая 1804 года Бессьер, преданный соратник Наполеона, получает звание маршала Франции.

В войнах 1805—1807 годов Бессьер командовал гвардейской кавалерией. В 1808 году он был посланником Наполеона в Штутгарте, во время бракосочетания Иеронима Вестфальского с принцессой Екатериной Вюртембергской. Облечённый титулом герцога Истрийского, Бессьер в течение 1808—1809 годов начальствовал войсками в Испании, где достиг значительных успехов, взяв, в частности, верх над испанцами при Медина де Риосеко. В войне против Австрии он предводительствовал резервной кавалерией, во главе которой победоносно сражался при Ландсгуте и в битве при Экмюле. 

В ожесточеннейшей битве при Асперн-Эсслинге кавалерия Бессьера действует в центре французской позиции. В ходе боя маршал вместе с адъютантом оказался в окружении австрийских улан. Сначала он отстреливался из пистолетов, а затем вступил с ними в рукопашную схватку. Неизвестно, как долго маршал смог бы продержаться, если бы на помощь не подоспели кавалеристы Лассаля.

Однако, несмотря на храбрость и решительность, проявленную Бессьером в этом бою, его действия вызвали недовольство маршала Ланна, командовавшего войсками у Эсслинга. В результате между двумя высшими офицерами Великой армии произошла перебранка, чуть не приведшая к дуэли, и которая была предотвращена внезапным появлением маршала Массена, старшего начальника обоих маршалов. «Оружие – в ножны, и немедленно! – загремел он. – Вы – в моем лагере, и я не позволю своим солдатам смотреть, как два маршала тычут друг в друга саблями на глазах у врагов!»

В битве под Ваграмом лошадь под Бессьером убило ядром, а сам Бессьер был контужен.

По заключении мира ему было вверено главное начальствование в Голландии.

В 1811 году — в Старой Кастилии и Леоне. 

В битве при Фуэнтес-де-Оньоро 3-5 мая 1811 года Веллингтон мог подвергнуться атаке превосходящих сил французов. Для этого маршалу Бессьеру необходимо было прийти на помощь Португальской армии Массена. Однако Бессьер прибыл к своему коллеге лишь с символическим подкреплением в виде небольшого отряда гвардейской кавалерии, находившейся тогда в его распоряжении в Северной армии. Вследствие этого бой начался не в столь благоприятной для французов ситуации, как это могло бы быть. Тем не менее даже с имевшимися силами Массена удалось пробить брешь в обороне англичан. Возникла возможность полного разгрома Веллингтона, а следовательно, и победы в войне; но необходимо было срочно подкрепить атакующих свежими силами. В резерве под рукой у Массена был отряд, приведенный Бессьером - 800 конных гренадеров и драгунов Императорской Гвардии под командованием генерала Лепика. Французский главнокомандующий тотчас послал своего адъютанта (сына маршала Удино) с приказом к Лепику немедленно атаковать. «Массена считал каждую минуту... наконец Удино прискакал весь в поту и пыли. Еще издалека увидев его, маршал закричал: "Где гвардейская кавалерия?!" - "Князь, я не смог сдвинуть ее с места!" - "Как это?!" - "Генерал Лепик сказал, что он подчиняется только герцогу Истрийскому (Бессьеру) и даже не вынет сабли из ножен без его приказа"». Что же касается маршала Бессьера, его невозможно было найти на поле боя, ибо... он уехал осматривать, как были сделаны фашины, с помощью которых французские солдаты форсировали накануне боя болото, преграждавшее дорогу к правому флангу англичан! Фуэнтес д'Оньоро окончилось точно так же, как и Бородино. Ценой больших потерь французам удалось потеснить неприятеля, и только. Последний шанс выиграть войну в Испании был упущен.

В Русскую кампанию многие маршалы были недовольны тем, что Бессьер был против участия гвардии в сражении при Бородине, что не позволило разгромить армию Кутузова.  

В начале кампании 1813 года он был главнокомандующим всей французской конницы.

Жан-Батист Бессьер погиб 1 мая 1813 года от попадания пушечного ядра в сражении под Вейсенфельсом накануне битвы под Лютценом.

Награды 

 Орден Почётного легиона, большой орёл (2.02.1805)
 Орден Почётного легиона, великий офицер (14.06.1804)
 Австрийский орден Леопольда, большой крест (Австрия)
 Рыцарский орден Золотого орла, большой крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден Железной короны, командор (Королевство Италия)
 Орден Христа, большой крест (Португалия) 
 Военный орден Святого Генриха, большой крест (Королевство Саксония)

Образ в кино 
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955)

Память в каронимике (названиях кораблей) 
В 19 и 21 в. выявлено два корабля, названных в честь Маршала империи Бессьера.

Источники 
 Бессьер (Bessiures), Жан-Батист
 Харботл Т. Битвы мировой истории. М.: Внешсигма, 1993. С.7,47,174,279,485-486.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Захаров С. Маршалы Наполеона. Бессьер

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Великие офицеры империи
Герцоги Империи (Франция)